Янтар-2К („Феникс“, Изделие: 11Ф624) – серия съветски спътници за оптично разузнаване.

Разработването му започва през 1964 г., в ОКБ-1. Първият старт на апарат от серията е на 23 май 1974 г. и завършва с неуспех заради авария на ракетата-носител. Последният му старт (Космос 1471) е на 28 юни 1983 г.

Информацията, събрана от апаратите „Янтар-2К“ е секретна до 1992 г.

Конструкция 
Спътникът се състои от три отсека: агрегатен, приборен и за специална апаратура. В отсека за специална апаратура се намират фотоапаратурата „Жемчуг-4“ и бордна изчислителна цифрова машина „Салют-3М“, която се завръща на Земята след приключване на програмата на полета. Две спускаеми капсули са закрепени на задната повърхност на този отсек и позволяли оперативно връщане част от готовите снимки на Земята. В горната част на отсека е закрепена блендата за фотоапаратурата „Жемчуг-4“. Преди влизане в плътните слоеве на атмосферата оптичната система се премества вътре в отсека.

Тъй като спътника работел на относително ниски височини, за облекчаване влизането в атмосферата отсека е оформен като пресечен конус. Максималният диаметър на „Янтар-2К“ е 2,7 м, височина 6,3 м. Масата на апарата е около 6,6 тона. Разчетната продължителност на полета – около 30 денонощия.

Списък на стартовете

Вижте също 
 CORONA
 Зенит

Външни препратки 
 
 

Изкуствени спътници на СССР
Изкуствени спътници Космос